Jeffrey Gouweleeuw est un footballeur néerlandais, né le  à Heemskerk aux Pays-Bas. Il évolue au poste de défenseur central dans le club allemand du FC Augsbourg.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Joueur du SC Heerenveen
Joueur de l'AZ Alkmaar
Joueur du FC Augsbourg
Naissance en juillet 1991
Naissance à Heemskerk